Cantonul Longuyon este un canton din arondismentul Briey, departamentul Meurthe-et-Moselle, regiunea Lorena, Franța.

Comune 

|-
| Allondrelle-la-Malmaison || align="right" | 519 || align="right" | 54260 || align="right" | 54011
|-
| Beuveille || align="right" | 519 || align="right" | 54620 || align="right" | 54067
|-
| Charency-Vezin || align="right" | 563 || align="right" | 54260 || align="right" | 54118
|-
| Colmey || align="right" | 245 || align="right" | 54260 || align="right" | 54134
|-
| Cons-la-Grandville || align="right" | 608 || align="right" | 54870 || align="right" | 54137
|-
| Doncourt-lès-Longuyon || align="right" | 239 || align="right" | 54620 || align="right" | 54172
|-
| Épiez-sur-Chiers || align="right" | 165 || align="right" | 54260 || align="right" | 54178
|-
| Fresnois-la-Montagne || align="right" | 380 || align="right" | 54260 || align="right" | 54212
|-
| Grand-Failly || align="right" | 294 || align="right" | 54260 || align="right" | 54236
|-
| Longuyon || align="right" | 5 876 || align="right" | 54260 || align="right" | 54322
|-
| Montigny-sur-Chiers || align="right" | 443 || align="right" | 54870 || align="right" | 54378
|-
| Othe || align="right" | 32 || align="right" | 54260 || align="right" | 54412
|-
| Petit-Failly || align="right" | 76 || align="right" | 54260 || align="right" | 54420
|-
| Pierrepont || align="right" | 984 || align="right" | 54620 || align="right" | 54428
|-
| Saint-Jean-lès-Longuyon || align="right" | 363 || align="right" | 54260 || align="right" | 54476
|-
| Saint-Pancré || align="right" | 283 || align="right" | 54730 || align="right" | 54485
|-
| Tellancourt || align="right" | 523 || align="right" | 54260 || align="right" | 54514
|-
| Ugny || align="right" | 444 || align="right" | 54870 || align="right" | 54537
|-
| Villers-la-Chèvre || align="right" | 488 || align="right" | 54870 || align="right" | 54574
|-
| Villers-le-Rond || align="right" | 74 || align="right" | 54260 || align="right" | 54576
|-
| Villette || align="right" | 212 || align="right" | 54260 || align="right" | 54582
|-
| Viviers-sur-Chiers || align="right" | 627 || align="right" | 54260 || align="right" | 54590
|-
| Han-devant-Pierrepont || align="right" | 115 || align="right" | 54620 || align="right" | 54602
|}
 
 

Cantoane în Meurthe-et-Moselle